Samba je ples v dvočetrtinskem taktu, tempo je 50 taktov/min, ritem: 1 A 2.

Samba je tipičen brazilski ples, ki so ga včasih plesali ob obredih, ki so služili zaklinjanju bogov. Na takih slovesnostih so plesali tudi po več dni skupaj. Samba se je kot družabni ples prvič pojavila v Evropi leta 1924, prodrla pa je šele po letu 1948 s svojo poenostavljeno obliko. Danes je v Braziliji narodni ples, ki ga plešejo v mnogih oblikah.

Samba je radosten, vesel, razigran ples, kjer prihaja do izraza gibanje z boki. Ima značilno gibanje bounce (zib), ki ima svoj izvor v medenici, ter gibanju stopal in kolen.

Glej tudi 
 Seznam družabnih plesov

Zunanje povezave 

Latinsko-ameriški plesi